Вашек Поспишил и Джек Сок — победители турнира. В финале канадец и американец переиграли прошлогодних чемпионов — братьев Брайанов.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Четвертьфинал)
  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Четвертьфинал)
  Жюльен Беннето /  Эдуар Роже-Васслен (Четвертьфинал)
  Леандер Паес /  Радек Штепанек (Полуфинал)
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Третий раунд)
  Лукаш Кубот /  Роберт Линдстедт (Второй раунд)
  Рохан Бопанна /  Айсам-уль-Хак Куреши (Второй раунд)

<ol start="9">
  Марсело Мело /  Юлиан Ноул ''(Четвертьфинал)
  Доминик Инглот /  Трет Конрад Хьюи ''(Первый раунд)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу ''(Третий раунд)
  Микаэль Льодра /  Николя Маю ''(Полуфинал)
  Эрик Буторак /  Равен Класен ''(Третий раунд)
  Джейми Маррей /  Джон Пирс ''(Третий раунд)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Марцин Матковский ''(Третий раунд)
  Пабло Куэвас /  Давид Марреро (Третий раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Джейми Дельгадо /  Жиль Мюллер (Второй раунд)
  Эдвард Корри /  Даниэль Сметхёрст (Первый раунд)
  Колин Флеминг /  Росс Хатчинс (Первый раунд)

<ol start=4>
 Даниэль Эванс /  Джеймс Уорд ''(Первый раунд)
 Кайл Эдмунд /  Сергей Стаховский ''(Первый раунд)
 Ярослав Левинский /  Иржи Веселый (PR, Второй раунд)

 Победители квалификационного отбора 

  Алекс Болт /  Эндрю Уиттингтон (Первый раунд)
  Марсело Демолинер /  Пурав Раджа ''(Первый раунд)

<ol start=3>
 Андреас Сильестрём /  Игорь Зеленай ''(Первый раунд)
 Райан Харрисон /  Кевин Кинг ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые